Lista de Músicos de son jarocho fallecidos. Se muestra, nombre, descripción, lugar de nacimiento, fechas de nacimiento y muerte, Fotografía del músico y liga a el dato original en wikidata.

Los datos de esta lista de wikidata se actualizan cada 24 horas automáticamente, si existe el dato del músico se agrega a la lista.



Véase también 
Son jarocho

Formas musicales del folclore de México
Cultura del estado de Veracruz
Son jarocho